Eten
 Vreten (koudlassen)
 Vreten (metrostation) : een metrostation van de T10-lijn van de Metro van Stockholm